Lesparre-Médoc egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 1977–2008 Bernard Prevot
 2008–2020 Bernard Guiraud

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok 
   Olhão 1992-óta
  Drayton 2000-óta

Jegyzetek

Források 
 https://web.archive.org/web/20100411074630/http://www.lesparre.medoc-pratique.com/
 INSEE
 Prefektúrák

Gironde megye települései